Lattanzio ist der Familienname folgender Personen:
 Alejandro del Valle-Lattanzio (* 1986), kolumbianisch-italienisch-österreichischer Komponist
 Vito Lattanzio (1926–2010), italienischer Politiker der Democrazia Cristiana

Lattanzio ist ein Namensbestandteil folgender Personen:
 Lattanzio Gambara (1530–1574), italienischer Maler und Zeichner der Renaissance
 Lattanzio Mainardi (16. Jahrhundert), italienischer Maler
 Lattanzio Querena (1760–1863), italienischer Maler

Siehe auch:
 Lactantius, auf Italienisch Lucio Cecilio Firmiano Lattanzio